Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Sabadell, al Vallès Occidental

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Riu Ripoll
 Riu Sec

article de llista de Wikimedia

arxiu

associació

barri

biblioteca

biblioteca especialitzada

biblioteca pública

carrer

casa

castell

centre educatiu

centre educatiu privat de Catalunya

club esportiu

cobla

cor

creu de terme

curs d'aigua

càrrec

districte

edifici

edifici escolar

entitat de població

escola de Catalunya

esdeveniment

església

estació de ferrocarril

font

fundació

fàbrica

grup de música

grup de teatre

hospital

indret

instal·lació esportiva

institut de Catalunya

jaciment arqueològic

masia

mausoleu

molí hidràulic

monument

museu

negoci

obra escultòrica

observatori astronòmic

organització

parc

parròquia eclesiàstica

plaça

pont

publicació periòdica

sala de lectura

teatre

xemeneia

xemeneia de fàbrica

Misc 

Sabadell